Con questo nome si intende:

Holy Cross Cemetery a Colma, in California
Holy Cross Cemetery a Culver City, in California
Holy Cross Cemetery a Ladera Heights, in California
Holy Cross Cemetery a Lynchburg (Virginia)
Holy Cross Cemetery a Pomona, in California
Holy Cross Cemetery a North Arlington, New Jersey
Holy Cross Cemetery a New York City
Holy Cross Cemetery a Milwaukee, nel Wisconsin
Holy Cross Cemetery a Thornhill, nell'Ontario